Toponímia: Osona és un topònim fet servir per diferents entitats:
 L'actual comarca d'Osona
 L'antic Comtat d'Osona
 L'antic bisbat d'Ausona
 L'antic vescomtat d'Osona